Kihara ist der Familienname folgender Personen:

 Hitoshi Kihara (1893–1986), japanischer Genetiker
 Masakazu Kihara (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Miyuu Kihara (* 2004), japanische Tischtennisspielerin
 Naoya Kihara (* 1981), japanischer Pokerspieler
 Nobutoshi Kihara (1926–2011), japanischer Ingenieur
 Peter Kihara Kariuki (* 1954), kenianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Marsabit
 Ryūichi Kihara (* 1992), japanischer Eiskunstläufer